Трка на 800 метара у мушкој конкуренцији на Светском првенству у атлетици у дворани 2010. у Дохи одржана је 12., 13. и 14. марта.

Титулу освојену у Валенсији 2008. одбранио је Абубакер Каки из Судана.

Земље учеснице 
Учествовала су 27 такмичара из 22 земље.

 (1)
 (1)
 (2)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (2)
 (2)
 (2)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (2)

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2010. 
Стање 11. март 2010.

Најбољи резултати у 2010. години 
Десет најбољих атлетичара године на 800 метара у дворани пре првенства (12. марта 2010), имале су следећи пласман.

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП 2010.

Квалификационе норме

Сатница

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 12. марта 2010. године. У квалификацијама било је пет група са укупно 27 такмичара. У полуфинале финале су се пласирала по двојица првопласираних из сваке групе (КВ) и шесторица према постигнутом резултату (кв).,,.

Почетак такмичења: група 1 у 11:00, група 2 у 11:07, група 3 у 11:14, група 4 у 11:21 и група 5 у 11:28.

Полуфинале 
Такмичење је одржано 13. марта 2010. године. Такмичари су били подељени у две групе са по шест такмичара. У финале су се пласирала по двојица првопласираних из сваке групе (КВ).,,.

Почетак такмичења: група 1 у 11:00, група 2 у 11:07.

Финале 
Финална трка је стартовала 14.3.2010. у 17:30.,

Пролазна времена

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати са СП 2010. на сајту ИААФ
 Резултати трке на 800 метара на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици у дворани 2010.
Трка на 800 метара на Светском првенству у атлетици у дворани